Broistedt ist der Name von:

 Broistedt (Lengede), einem Ortsteil der Gemeinde Lengede in Niedersachsen

Broistedt ist der Familienname von:

 Fritz Broistedt (1893–1972), deutscher Politiker (DP), MdL
 Petra Broistedt (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)